De rodelwedstrijd voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 10 en 11 februari op de bobslee-, rodel- en skeletonbaan Sanki in Rzjanaja Poljana. 

De Duitse Natalie Geisenberger, op de vorige spelen de bronzen medaille winnares, volgde haar landgenote Tatjana Hüfner op als olympisch kampioene. Hüfner zelf veroverde op deze editie de zilveren medaille, daarmee haar olympische medaille oogst tot drie bracht, in 2006 won ze brons. Hiermee brachten ze het totale aantal Duitse medailles op veertien. De bronzen medaille winnares, Erin Hamlin, was de eerste Amerikaanse vrouw die op het olympisch erepodium op het onderdeel rodelen voor vrouwen stond.

Tijdschema

Uitslag 

Vrouwen